Шарлота Мари Помелин Казираги (; Монте Карло, 3. август 1986) је друго дете и једина кћи принцезе Каролине од Монака и италијанског бизнисмена и спортисте Стефана Казирагија. Тренутно је пета у линији наследства моначанског престола, иза своје мајке Каролине, браће Андрее и Пјера, и братанца Саше.

Детињство и образовање 
Казирагијева је рођена као Шарлота Мари Помелин Казираги 3. августа 1986. у Болници принцезе Грејс у Монте Карлу, Монако. Њена мајка Каролина од Монака (рођена 1957) је најстарија кћи кнеза Ренија III од Монака и америчке глумице Грејс Кели, а отац Стефано Казираги (1960—1990) је био италијански бизнисмен и спортиста. Име је добила по својој прабаби Шарлоти, војвоткињи од Валентиноа. Казирагијева има двојицу браће — Андреу Алберта Пјера (рођеног 8. јуна 1984) и Пјера Стефана Ренијеа (рођеног 5. септембра 1987). Њени корени су мешовити — моначански, италијански, француски, амерички, мексички, енглески, немачки, ирски и шведски.

Њен отац Стефано Казираги погинуо је 8. октобра 1990. у трци моторних чамаца у близини Монака, бранећи светску титулу у тој категорији. Сахрањен је неколико дана касније у Капели мира у Монаку. Каролина није знала како да деци саопшти да је њихов отац умро, те је ту одговорност на себе преузео кнез Реније. Он је тада шестогодишњем Андреи објаснио шта се десило; четворогодишња Шарлот и трогодишњи Пјер били су премали да би разумели. Како би заштитила своју децу од медијске пажње, Каролина се са њима преселила у Сен Реми у Прованси, а касније и у Париз. Шарлота, Андреа и Пјер су се у наредних десет година ретко појављивали у јавности.

Од 1990. до 1995, Каролина је била у вези са француским глумцем Венсаном Линдоном, који је у животима њене деце преузео улогу оца. Казирагијева је 1999. добила очуха, када се њена мајка 23. јануара удала за принца Ернста Аугуста од Хановера, свог дугогодишњег пријатеља, а 20. јула исте године рођена је њена полусестра Александра Шарлота Улрике Марјам Виргинија. Овим браком Казирагијева је добила и два усвојена брата по очуху, Ернста Аугуста (рођеног 19. јула 1983) и Кристијана (рођеног 1. јуна 1985). Она је такође била кума на крштењу своје полусестре Александре, која је своје друго име добила управо по Казирагијевој.

Казирагијева је похађала државну основну школу, у којој је била уписана као „Шарлота Кази“. Приватну гимназију завршила је 2004. у Паризу. Верује се да је дипломирала историју уметности на универзитету Сорбона у Паризу, иако она то никада није потврдила, нити порекла.

Јахачка каријера 
У јуну 2009, Казирагијева је заједно са својим ујаком Албертом II од Монака дала ексклузиван интервју за француски телевизијски програм -{Stade 2}- у коме је говорила о својој намери да се професионално такмичи у јахању. Њена жеља је била да се квалификује за Летње олимпијске игре 2012. у Лондону. Сезоне 2009. учествовала је на такмичењима у Валенсији (Шпанија), Монте Карлу (Монако), Кану (Француска), Ешторилу (Португал), Риу де Жанеиру (Бразил) и Валкенсварду (Холандија). На такмичењима је врло често бодри мајка Каролина.

Од 2010. године Казирагијева на такмичењима носи опрему фирме -{Gucci}-, дизајнирану специјално за њу. Њена опрема је уникатна и не може се наћи у продаји. Наредне 2011. године постала је и заштитно лице овог компаније.

Приватни живот 
Од 2007. до 2011. године, Казирагијева је била у вези са Алексом Делалом, сином британског милионера Гаја Делала и бивше бразилске манекенке Андрее Делал, и власником галерије у Лондону. Има сина c француским глумцем и комичарем Гадом Елмалеом, и другог сина с мужем Димитром Расамом.

Због своје сличности са мајком Каролином и бабом Грејс Кели, Казирагијева често бива именована једном од најлепших чланица краљевских породица у анкетама бројних часописа широм света.

Породично стабло

Породица

Браћа

Референце

Спољашње везе 

 Званична презентација кнежевске породице Монака
 Каролина од Монака на сајту кнежевске породице Монака

Рођени 1986.
Династија Грималди